Essia puede referirse a:

 Essia, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
 Nombre común del árbol Petersianthus macrocarpus.